Demófilo hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Demófilo de Buen Lozano (Madrid, 1890 - Ciudad de México, 1946 ) jurista español.

 Demófilo de Constantinopla, obispo de Berea y de Constantinopla entre 370 y 380.
 Demófilo de Tespias, militar de la Antigua Grecia (muerto en 480 a. C.)
 Demofilo Fidani (1914 – 1994), cineasta italiano.

 Seudónimo de Fernando Lozano Montes (Almadenejos, 1844 - Madrid, 1935), periodista, militar y político.
 Seudónimo de Antonio Machado Álvarez (Santiago de Compostela, 1846 – Sevilla, 1893). escritor y antropólogo.

Publicaciones 

 Demófilo, revista española de antropología andaluza.

Nombres masculinos